A Tizenkét hónap a következőkre utalhat:
 Tizenkét hónap, görög tündérmese
 Tizenkét hónap, Szamuil Marsak 1942-ben írt (és 1947-ben bemutatott) mesejátéka
 Tizenkét hónap (1956), szovjet animációs film
 Tizenkét hónap (1972), szovjet film
 Tizenkét hónap (1980), a Toei Animation és a Szojuzmultfilm koprodukciós animációs filmje
 Tizenkét hónap (2004), ausztrál film
 Tizenkét hónap az erdőn, 1988-as magyar természetfilm-sorozat